Detharding ist der Familienname folgender Personen:

 Detharding (Familie), deutsche Mediziner-, Theologen- und Juristenfamilie  – Siehe dort auch zur genealogischen Übersicht

 Barthold Detharding (1535–1577), deutscher Theologe

 Michael Detharding (1565–1625), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Deterding